Ammerbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Ammerbach (Isar), linker Zufluss der Isar in Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ammerbach (Litzldorfer Bach), linker Zufluss des Litzldorfer Bachs (zum Kirchbach, zum Inn) bei Kirchdorf am Inn, Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ammerbach, historischer Name des Amorbachs, Unterlaufname des Otterbachs, linker Zufluss der Mud bei Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Ammerbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Weihung) nach Ammerstetten, Gemeinde Schnürpflingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ammerbach (Saale), linker Zufluss der Saale in Ammerbach, kreisfreie Stadt Jena, Thüringen
 Ammerbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (Rednitz) bei Schleifmühle, Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ammerbach (Vils), rechter Zufluss der Vils (Naab) in der kreisfreien Stadt Amberg, Oberpfalz, Bayern

Ort:
 Ammerbach (Jena), Stadtteil der kreisfreien Stadt Jena, Thüringen

Ammerbach ist ein Familienname:
 Elias Nikolaus Ammerbach (* 1530; † 1597), ein Organist und Arrangeur

Siehe auch:

 Amerbach
 Ammelbach
 Ammer
 Hammerbach